Griss ist der Familienname folgender Personen:

 G. F. C. Griss (1898–1953), niederländischer Logiker und Philosoph
 Irmgard Griss (* 1946), österreichische Juristin 
 Peter Griss (1941–2012), deutscher Orthopäde, Ordinarius in Marburg

Siehe auch:
 Gris